Abronia može označavati:
 Abronia (Animalia), rod ljuskaša iz porodice Anguidae
 Abronia (Plantae), biljni rod iz porodice Nyctaginaceae